Canea ist der Name von:

 Chania auf Kreta
 Titularbistum Canea nach einem ehemaligen Bistum mit Sitz in Chania